Сумако-Напо-Галерас () — национальный парк в северо-восточной части Эквадора. В административном отношении расположен на территории провинций Напо, Орельяна и Сукумбиос. Общая площадь парка  в составе двух секторов: вулкан Сумако с окрестностями () и Кордильера-де-Галерас (). Основан 2 марта 1994 года. Располагается на высотах от 500 до 3732 м (вулкан Сумако) над уровнем моря. К национальному парку примыкает частная охраняемая лесная территория  площадью около , которая помогает связать его с .

В парке обитает не менее 330 видов птиц, возможно гораздо больше, так как его территория недостаточно изучена. Среди птиц можно отметить такие виды, как буроплечий пестрохвостый попугай, малый солдатский ара, медногрудая якамара, двуцветный муравьиный виреон и др. Крупные млекопитающие включают ягуара, очкового медведя, гигантского муравьеда, горного тапира и пуму. Предполагается исключительно высокое разнообразие герпетофауны. Количество видов растений оценивается в 6000 с высоким уровнем эндемичности.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Эквадора